Села:
 Прохорівка — Донецька область, Волноваський район,
 Прохорівка — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Прохорівка — Черкаська область, Канівський район

Залізниця:
 Прохорівка — залізнична платформа на залізниці Золотоноша—Канів, Канівський район, Черкаська область

Див. також 
 Прохоровка